Chicana puede referirse a:

 Chicano, término que se refiere a un estadounidense de ascendencia mexicana;
 Chicane, dispositivo o serie de curvas en la vía pública o en autódromos para reducir velocidades.